Вагіф Джавадов (*1989) — азербайджанський футболіст.
 Джавадов Іскандер Джавад-огли (*1956) — радянський футболіст.
 Джавадов Усейн Ага Бала огли (1905—1979) — азербайджанський радянський державний і партійний діяч, Герой Соціалістичної Праці.

Азербайджанські прізвища